Kamel Mosaoud vagy Kamel Masoud (1914. augusztus 2. – ?) egyiptomi labdarúgócsatár.

1914-ben született személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgócsatárok